Manzanillo kan syfta på:

Geografi

Dominikanska republiken 

 Pepillo Salcedo (ort), Monte Cristi,

Kuba 

 Municipio de Manzanillo – kommun
 Manzanillo, Kuba, 
 Manzanillo (flygplats),

Mexiko 

 Manzanillo, Las Vigas de Ramírez, 
 Manzanillo, Mexiko, kommun i Colima
 Manzanillo, 
 Manzanillo, Atoyac, 
 Manzanillo, José Azueta,

Spanien 

 Manzanillo kommun, Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid,